Desa Wonodadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,00, long 110,81), 
 Desa Wonodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 109,46), 
 Desa Wonodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,01, long 110,79), 
 Desa Wonodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,76, long 109,84), 
 Desa Wonodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,05, long 109,78), 
 Desa Wonodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar